Skal oder Skål bezeichnet:

 Skal, niederländische Ökolandbau-Organisation
 Skål, das schwedische Prosit
 Skål International, internationaler Berufsverband der Tourismusindustrie
 Devět skal, Berg in Tschechien

Skal ist der deutsche Name oder Namensbestandteil folgender Orte in Tschechien:

 Skal, deutscher Name der Gemeinde Skály im Okres (Bezirk) Strakonice; siehe Skály u Kváskovic
 Skal, deutscher Name der Gemeinde Skály sowie deren gleichnamigen Ortsteils im Okres Písek; siehe Skály u Protivína
 Großskal (auch: Groß Skal), deutscher Name der Gemeinde Hrubá Skála sowie deren gleichnamigen Ortsteils
 Kleinskal, deutscher Name der Gemeinde Malá Skála sowie deren gleichnamigen Ortsteils

Skal ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Sobeck-Skal (* 1955), deutscher Journalist und Publizist, siehe Alexander von Sobeck
 David J. Skal (* 1952), US-amerikanischer Horror- und Science-Fiction-Autor 

Siehe auch:
 Norges Skaal (norwegisches Trinklied)
 Skoll